Xeque (título) — título dos soberanos ou líderes árabes ou muçulmanos, tanto políticos como religiosos
 Xeque (xadrez) — posição específica no jogo de xadrez
 Xeque-mate — movimento final no jogo de xadrez

Ver também
 Cheque

Desambiguação